Плавещина — топоним

Украина 
 Днепропетровская область
 Плавещина — село,  Петриковский район
 Плавещина — село,  Царичанский район